Bethlen Farkas (1530 k.–1590) udvari főkapitány, Bethlen Gábor apja
Bethlen Farkas (1560–1618) Küküllő vármegye főispánja
Bethlen Farkas (1639–1679) erdélyi kancellár, történetíró
Bethlen Farkas (1705–1783) altábornagy, a Bethlen-ezred tulajdonosa, névadója
Bethlen Farkas (1813–1870) politikus, mezőgazdász